Idris.
 Idris — Unix-подобная проприетарная операционная система, выпускавшаяся с 1978 по 1988 годы.
 Idris — язык программирования Haskell-семейства.
 Idris (род) — род перепончатокрылых насекомых из семейства Сцелиониды

См. также 
 Идрис (значения)